Будиаф () — арабская фамилия. Известные носители:
 Будиаф, Карим (род. 1990) — алжирский футболист.
 Будиаф, Мухаммед (1919—1992) — алжирский государственный и политический деятель.
 [[Будиаф, Фатиха] (род. 1944) — алжирский общественный деятель, жена Мохаммеда Будиафа.